Национальный музей изящных искусств может означать:

 Национальный музей изящных искусств (Буэнос-Айрес)
 Национальный музей изящных искусств (Гавана) 
 Национальный музей изобразительных искусств (Квебек)
 Национальный музей изящных искусств (Рио-де-Жанейро)
 Национальный музей изящных искусств (Сантьяго)

См. также 
 Национальный музей 
 Музей изящных искусств
 Музей изобразительных искусств

И